Existuje více osob se jménem a příjmením Petr Rezek:
 Petr Rezek (husita) († 1422) – spolupracovník Jana Želivského, popravený roku 1422
 Petr Rezek (filozof) (1948–2022) – český filosof a teoretik umění
 Petr Rezek (zpěvák) (* 1942) – český zpěvák, kytarista a hudební skladatel